O nome Charles Spencer pode se referir a:

 Charles Spencer, 3.º Conde de Sunderland (1674-1722) 
 Charles Spencer, 3.º Duque de Marlborough (1706–1758), um político britânico do século XVIII.
 Charles Spencer, 6.º Conde Spencer (1857-1922)
 Charles Spencer, 9.º Conde Spencer (nascido em 1964), irmão de Diana, Princesa de Gales
 
 Charles Spencer (jornalista), um jornalista britânico e crítico de drama de longa-data do Daily Telegraph.

Veja também 
 Charles Spencer-Churchill

Desambiguação